Pariah steht für:
 englische Schreibweise für Paria, Ausgestoßener, abgeleitet von der indischen Kaste der Paraiyar
 Pariah (Computerspiel), ein Computerspiel
 ein zeitweiliger Name der englischen Metal-Band Satan (Band)
 Pariah (Album), ein Album der Black-Metal-Band Naglfar
 den Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Social Outcasts – Gewalt ist ihr Gesetz aus dem Jahr 1998
 Pariah (Film), ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2011
 ein Titel aus dem Album 13 der Heavy-Metal-Band Black Sabbath

Siehe auch:
 Paria (Begriffsklärung)